Elatinaceae é uma família de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, que inclui cerca de 60 espécies repartidas por dois géneros (Elatine e Bergia). A família inclui maioritariamente plantas aquáticas das regiões tropicais a temperadas da Eurásia, onde a família tem o seu centro de diversidade, mas também está presente nas regiões subtropicais e tropicais do Paleotropis, com apenas duas espécies no Neotropis.

Descrição
O género Elatine é constituído principalmente por plantas aquáticas herbáceas, enquanto o género Bergia é constituído por subarbustos e arbustos. Apresentam estípulas foliares.

Morfologia
A família é composta principalmente por herbáceas aquáticas que vegetam em águas doces, bordos de lagoas ou terrenos alagadiços.

As folhas são simples, estipuladas, com filotaxia oposta ou verticilada, e podem apresentar glândulas ao longo das suas margens. As ervas aquáticas do género Elatine geralmente apresentam folhas reduzidas, parte da sua adaptação ao habitat aquático.

Os membros da família têm flores hermafroditas (bissexuais], geralmente pequenas, zigomórficas, simples ou em inflorescência cimosas, com cálice com duas a cinco sépalas sobrepostas, livres ou soldadas na base. A corola com 2 - 5 pétalas livres. O androceu é isostémono ou diplostémono. O gineceu é sincárpico, súpero, com 2 - 5 carpelos. Frutos em cápsula septicida.

Distribuição
As espécies do género Elatine tem ampla distribuição subcosmopolita, ocorrendo desde as regiões de clima temperado até aos trópicos, com centro de diversidade nas zonas temperadas da Eurásia.

O género Bergia ocorre nas regiões de clima temperado a tropical da Eurásia e África, com duas espécies tropicais e uma subtropical nas Américas.  O centro de biodiversidade de Bergia é nos trópicos do Velho Mundo, o que coincide com o centro de diversidade da família.  Nenhum dos géneros ocorre nos ecossistemas árcticos.

Usos
A espécie Elatine hexandra e duas espécies morfologicamente similares (Elatine hydropiper e Elatine macropoda) são frequentemente utilizadas na construção de aquários, sendo comercializadas no campo da aquariofilia.

Filogenia e sistemática
A família  foi descrita por Barthélemy Charles Joseph Dumortier e publicada na obra Analyse des Familles de Plantes 44, 49. 1829.

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Elatinaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

Sistemática
A família Elatinaceae foi proposta em 1829 por Barthélemy Charles Joseph Dumortier em Analyse des Familles de Plantes, p. 44, 49. O género tipo é Elatine  São sinónimos taxonómicos de Elatinaceae  nom. cons. os seguintes: Alsinastraceae  nom. illeg. e Cryptaceae  A família durante muito tempo esteve na ordem Theales.

Na família Elatinaceae estão apenas incluídos 2 géneros, com cerca de 60 espécies.
 Bergia : com flores geralmente pentâmeras e pecíolos curtos; contém cerca de 25-30 espécies, maioritariamente dos trópicos e subtrópicos. 
 Elatine : com flores trímeras. contém cerca de 30 espécies, entre as quais:
 Elatine triandra 
 Elatine alsinastrum L. (folhas verticiladas).
 Elatine hexandra (Lapierre) DC.
 Elatine hydropiper L.
 Elatine macropoda Guss.

Referências

Bibliografia
 Idárraga-Piedrahita, A., R. D. C. Ortiz, R. Callejas Posada & M. Merello. (eds.) 2011. Fl. Antioquia: Cat. 2: 9–939. Universidad de Antioquia, Medellín.
  Nasir, E. & S. I. Ali (eds). 1980-2005. Fl. Pakistan Univ. of Karachi, Karachi.
  Stevens, W. D., C. Ulloa Ulloa, A. Pool & O. M. Montiel Jarquín. 2001. Flora de Nicaragua. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85: i–xlii,.
 Die Familie der Elatinaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Die Familie bei der Elatinaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Leslie Watson, 2008: Die Familie der Elatinaceae in der Western Australian Flora. (Abschnitt Beschreibung)
 Abdul Ghafoor & Syed Irtifaq Ali: Die Familie der Elatinaceae, In: Flora of West Pakistan 67. (Abschnitt Beschreibung)
 Qiner Yang & Gordon C. Tucker: Elatinaceae, S. 55 - textgleich online wie gedrucktes Werk, In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China. Volume 13: Clusiaceae through Araliaceae. Science Press/Missouri Botanical Garden Press, Beijing/St. Louis 2007, ISBN 978-1-930723-59-7. (Abschnitte Beschreibung, Systematik und Verbreitung)

Ver também 
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Galeria

Ligações externas 

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
 Die Familie in der Flora of Zimbabwe. (inglês)
 Familien- und Gattungsbeschreibung. (inglês)

 
Malpighiales
Famílias de angiospérmicas